Stadtbefestigung Gmünd bezeichnet:

 Stadtbefestigung Gmünd in Kärnten
 Stadtbefestigung Gmünd (Niederösterreich)